Papurana – rodzaj płaza bezogonowego z rodziny żabowatych (Ranidae).

Zasięg występowania 
Rodzaj obejmuje gatunki występujące na Nowej Gwinei, Wyspach d’Entrecasteaux, Taguli (Luizjady), Wyspach Aru, Nowym Hanowerze, Nowej Brytanii, Yapen, Seramie, Manus, Waigeo, Wyspach Salomona, Nowej Irlandii oraz na półwyspie Jork, w północno-wschodnim Queenslandzie i północno-wschodniej granicy Zatoki Karpentaria, na Terytorium Północnym w Australii.

Systematyka

Etymologia 
 Papurana:  „Papua”; rodzaj Rana .
 Tylerana: Michael James Tyler (ur. 1937), australijski herpetolog; łac. rana „żaba”. Gatunek typowy: Rana jimiensis .

Podział systematyczny 
Takson opisany jako podrodzaj w obrębie Rana podniesiony do rangi rodzaju w 2015 roku przez Olivera i współpracowników. Do rodzaju należą następujące gatunki:
 Papurana arfaki 
 PPapurana aurata 
 PPapurana daemeli 
 PPapurana elberti 
 PPapurana florensis 
 PPapurana garritor 
 PPapurana grisea 
 PPapurana jimiensis 
 PPapurana kreffti 
 PPapurana milneana 
 PPapurana moluccana 
 PPapurana novaeguineae 
 PPapurana papua 
 PPapurana supragrisea 
 PPapurana volkerjane 
 PPapurana waliesa

Przypisy

Bibliografia 
 

Żabowate